Die 1. jugoslawische Fußballliga 1991/92 war die 63. und damit letzte Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 11. August 1991 und endete am 24. Mai 1992. Titelverteidiger FK Roter Stern Belgrad wurde zum 19. Mal jugoslawischer Meister.

Es war die letzte Saison, an der bosnische (mit Ausnahme vom FK Borac Banja Luka) und mazedonische Vereine teilnahmen. Bereits vor Saisonbeginn hatten sich die kroatischen und slowenischen Vereine nach der Unabhängigkeitserklärung ihrer Republiken zurückzogen.

Im Laufe der Saison erklärten sich zunächst Mazedonien und dann Bosnien und Herzegowina von Jugoslawien unabhängig. Als der Bosnienkrieg 1992 begann, verpasste der FK Željezničar Sarajevo die zweite Saisonhälfte, und drei weitere bosnische Mannschaften (FK Velež Mostar, FK Sarajevo und Sloboda Tuzla) verließen den Wettbewerb sechs Runden vor Saisonende.

Die verbliebene bosnische Mannschaft (Borac Banja Luka) und die beiden mazedonischen Klubs (Vardar Skopje und Pelister Bitola) spielten die Saison zu Ende, wobei Vardar und Pelister am Saisonende in die mazedonische Liga wechselten. Schließlich bildeten die zwölf serbischen Vereine mit sieben Neulingen die erste Liga der BR Jugoslawien in der mit Borac Banja Luka auch eine bosnische Mannschaften vertreten war, die ihre Heimspiele in Belgrad austrug.

Modus 
18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Unentschiedene Spiele wurden durch Elfmeterschießen entschieden, wobei der Sieger einen Punkt, der Verlierer keinen Punkt erhielt.

Teilnehmer und Spielorte

Abschlusstabelle 
Spalte Unentschieden: Elfmeterschießen gewonnen (1 Punkt) + Elfmeterschießen verloren (0 Punkte)

Kreuztabelle 
In Klammer = Elfmeterschießen

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia 1991/92 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1991/92